Moritz Ferdinand Freiherr von Bissing (1844 - 1917), général et baron prussien.
 Friedrich Wilhelm Freiherr von Bissing (1873 - 1956), égyptologue allemand.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique